Sing, Sing, Sing – brano musicale del 1936 di Louis Prima
Sing! Sing! Sing! – album del 1987 di John Pizzarelli
Sing Sing Sing – album live del 1992 di Mel Tormé
Sing, Sing, Sing – serie televisiva australiana degli anni 1960

Pagine correlate 
Sing
Sing Sing (disambigua)